Пенсильванский университет () — частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания). Основан в 1751 году Бенджамином Франклином.

Пенсильванский университет — одно из старейших высших учебных заведений и первый университет в США, а также один из девяти колониальных колледжей, основанных до подписания декларации независимости, входит в элитную Лигу плюща.

Университет является частным, его иногда путают с общественным Университетом штата Пенсильвания (Pennsylvania State University), расположенным в городе Стейт-Колледж.

В 2018 году университет принял 8,4 % абитуриентов, подавших документы на бакалавриат. Это был рекордно низкий процент принятых на первый курс студентов за всю историю существования университета.

В 2019 году университет имел вклад в размере 14,65 миллиардов долларов, шестой по величине фонд всех колледжей в Соединенных Штатах, а также исследовательский бюджет в размере 1,02 млрд долларов.

По состоянию на 2018 год, среди выдающихся выпускников было 14 глав государств, 64 миллиардера, 3 судьи Верховного суда США, 33 сенатора США, 44 губернатора США, 159 членов Палаты представителей США, 8 подписавших Декларацию независимости США, 12 подписантов Конституции США, 24 члена континентального конгресса и два президента Соединенных Штатов, в том числе предыдущий президент США, Дональд Трамп. Среди других известных выпускников 29 стипендиатов Родса, 15 стипендиатов Маршалла, 16 лауреатов Пулитцеровской премии и 48 лауреатов программы Фулбрайта. По состоянию на октябрь 2019 г. с университетом были связаны 36 лауреатов Нобелевской премии, 169 стипендиатов Гуггенхайма, 80 членов Американской академии искусств и множество руководителей из списка Fortune 500. Пенсильванский университет имеет наибольшее количество выпускников-миллиардеров среди всех учебных заведений в Соединенных Штатах.

История 
Университет был основан в 1751 году Бенджамином Франклином — вначале как школа, затем колледж, а в 1779 году получил свой нынешний статус. Бенджамин Франклин пропагандировал образовательную программу, которая бы фокусировалась на основанной на классическом образовании практически полезной подготовке для торговли и общественной службы. Пенсильванский университет стал одним из первых в США университетов, последовавших примеру европейских университетов, организовавших многодисциплинарное образование в рамках одного учреждения.

В отличие от трёх других первых колледжей колониальных времен: Гарвардского колледжа, Колледжа Вильгельма и Марии и Йельского колледжа, — в Пенсильванском университете не концентрировались на преимущественно религиозном образовании. Франклин с самого начала настаивал на концепции разностороннего гражданского, в том числе и практического образования. В истории университета много пионерных достижений: первая в США университетская медицинская школа появилась в 1765 году, первый университетский госпиталь — в 1874 году, первая в мире школа бизнеса — ныне известная как «Уортонская школа» — в 1881 году, вторая в США школа ветеринарной медицины, первое, среди университетов, здание студенческого союза — Хьюстон-Холла в 1896 году. Родина первого в мире электронного цифрового многофункционального компьютера (ENIAC) — в 1946 году.

Структура 
Школа бизнеса Уортона (), одна из самых престижных и известных бизнес школ мира, является частью Пенсильванского университета.

При университете с конца XIX века существует Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета, а также Институт современного искусства.

Дополнительное военное образование 
Студенты Пенсильванского университета, являющиеся гражданами США, в период обучения в бакалавриате имеют возможность также пройти курсы подготовки офицеров резерва (ROTC), готовящие офицеров для нужд Военно-морских сил США и Корпуса морской пехоты США ().

Кампус 
Основной кампус университета занимает площадь более 1,2 км² и расположен в университетском районе Филадельфии. Кроме того, ему принадлежат значительные по величине территории за пределами кампуса, где расположены различные учебные и научные корпуса, в том числе ветеринарная клиника. Рядом с Пенсильванским университетом расположены и другие университеты — Дрексел (Drexel), Филадельфийский университет наук (USP), а также университетская городская средняя школа.

Персоналии 
С Пенсильванским университетом так или иначе связаны имена многих исторических деятелей и политиков США. Среди них президенты США Уильям Гаррисон, Дональд Трамп, девять политиков, подписавших Декларацию независимости — Бенджамин Франклин, Джеймс Уилсон, Бенджамин Раш, Джордж Клаймер, Роберт Моррис, Джордж Росс, Френсис Хопкинсон, Томас Маккин, Уильям Пака; 11 человек, подписавших американскую конституцию: Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Джеймс Уилсон, Томас Миффлин, Джордж Клаймер, Томас Фитцсимонс, Джаред Ингерсол, Руфус Кинг, Говернер Моррис, Роберт Моррис, Хью Уильямсон, — а также три члена Верховного суда: Уильям Бреннан, Оуэн Робертс, Джеймс Уилсон; один из первых компьютерных инженеров в мире Гарри Хаски и известный психолог Дэвид Бернс.

Среди выпускников университета — предприниматель Илон Маск, американский поэт Эзра Паунд, британский сатирик Эдвард Дженкинс, предприниматель Уоррен Баффет, губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, многие члены Конгресса США, члены правительства, губернаторы штатов, мэры городов, послы, президенты компаний.

В последние годы стал широко известен конфликт администрации университета с профессором юридического факультета Эми Вакс, ввиду её неполиткорректных взглядов.

См. также 
 Вистаровский институт
 Орган Кертиса

Примечания

Ссылки 

Университеты Филадельфии
Бенджамин Франклин